Schefferlein ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Upilio (auch: Christoph Schefferlein; * um 1572, † 1645), Arzt und Stadtphysikus in Bad Neustadt an der Saale
 Wilhelm Schefferlein († 1594), Arzt und Professor für Medizin an der Universität Würzburg